Adolf Meyer peut désigner :
 Adolf Meyer (1840-1911), anthropologue et ornithologue allemand ;
 Adolf Meyer (1866-1950), psychiatre suisse ;
 Adolf Meyer (1880-1965), ingénieur suisse ;
 Adolf Meyer (1881-1929), architecte allemand.

Voir aussi 
 Adolf de Meyer (1868-1946), photographe allemand